La Swiss Wrestling Federation o SWF fu una federazione di wrestling svizzera attiva tra il 2000 ed il 2005.

Storia 
La federazione nacque nel 2000 ad opera dello svizzero Fabio Sessa.
Dopo due anni con una decina di show all'attivo, nel 2003 cominciarono ad affermarsi in SWF wrestler che presto si sarebbero imposti in tutt'Europa.
All'inizio del 2004 Sessa portò a termine importanti accordi economici che gli consentirono di accogliere sui ring elvetici stelle internazionali, come AJ Styles e Dallas Page.
Ma il 2004 non continuò come si era aperto, offrendo un ridottissimo numero di spettacoli finché, nel 2005, la federazione fu dichiarata fallita in seguito a gravi problemi economici.

Collegamenti esterni 
 

Federazioni svizzere di wrestling